Stiftskirche St. Marien steht für
 Stiftskirche St. Marien (Neuzelle)    
 Stiftskirche St. Marien (Obernkirchen)
Siehe auch:
 Stiftskirche St. Marien und St. Nikolaus, Jerichow